KdV est un sigle qui peut désigner :
 équation de Korteweg-de Vries, un modèle mathématique pour les vagues en faible profondeur.

KDV est un code qui peut désigner :
 aérodrome Vunisea de Kadavu, un aéroport aux Fidji, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports